Федосеевское сельское поселение — муниципальное образование в Заветинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — село Федосеевка.

Административное устройство 
В состав Федосеевского сельского поселения входят:
 село Федосеевка;
 хутор Воротилов;
 село Свободное.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Заветинского района